Hafez ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Rahman Hafez (1923–1984), ägyptischer Basketballspieler
 Gaber Hafez, ägyptischer Gewichtheber
 Mahmoud Hafez, ägyptischer Fußballspieler
 Nada Hafez (* 1997), ägyptische Fechterin
 Nevine Hafez (* 1968), ägyptische Schwimmerin
 Saad Hafez (* 1927), ägyptischer Ringer
 Sherwite Hafez (* 1968), ägyptische Schwimmerin
 Yousry Hafez (* 1993), ägyptischer Boxer

Siehe auch:
 Hāfiz